Wachsmuth ist der Familienname folgender Personen:

 Adolf Wachsmuth (1827–1865), deutscher Mediziner
 Andreas Bruno Wachsmuth (1890–1981), deutscher Germanist
 Charles Wachsmuth (1829–1896), deutsch-US-amerikanischer Paläontologe
 Dietrich Wachsmuth (1925–2007), deutscher Klassischer Philologe 
 Eberhard Wachsmuth († 2006), deutscher Zeichner und Grafiker
 Ernst Wilhelm Gottlieb Wachsmuth (auch Wilhelm) (1784–1866), deutscher Historiker
 Fee Wachsmuth (* vor 1926), deutsche Kinderdarstellerin
 Franz Rudolf Wachsmuth (1810–1903), deutscher Jurist und Politiker
 Fritz Wachsmuth (* 1897), deutscher Bildhauer
 Friedrich Wachsmuth (1803–1868), deutscher Jurist und Politiker
 Friedrich Wilhelm Wachsmuth (1797–1859), deutscher Mediziner und Politiker
 Georg Wachsmuth (1816–1887), deutscher Sieder und Bürgermeister, Mitglied der kurhessischen Ständeversammlung 
 Guenther Wachsmuth (1893–1963), deutscher Anthroposoph
 Hans-Joachim Wachsmuth (* 1934), deutscher Verwaltungsjurist
 Helene Wachsmuth (1844–1931), deutsche Malerin und Schriftstellerin
 Horst Wachsmuth (1933–2008), deutscher Physiker
 Ipke Wachsmuth (* 1950), deutscher Professor für Wissensbasierte Systeme
 Karl Wachsmuth (1871–1937), deutscher Unternehmer, Mitglied des Provinziallandtages der Provinz Hessen-Nassau
 Kurt Wachsmuth (auch Curt), (1837–1905), deutscher Philologe
 Maximilian Wachsmuth  (1859–1912 o. 1938), deutscher Landschafts- und Genremaler
 Otto August Louis Wachsmuth (1844–1911), deutscher Jurist und Rechtsanwalt

 Rudolf Wachsmuth (1828–1890), deutscher Jurist 
 Simon Wachsmuth (* 1964), deutscher Medien- und Konzeptkünstler
 Toni Wachsmuth (* 1986), deutscher Fußballspieler
 Walter Wachsmuth (1882–1964), deutscher Komponist

 Wilhelm Wachsmuth (auch Ernst Wilhelm Gottlieb) (1784–1866), deutscher Historiker

Wachsmut ist der Name von
 Wachsmut von Künzingen (erste Hälfte des 13. Jh.), Minnesänger
 Wachsmut von Mühlhausen (Mitte des 13. Jh.), Minnesänger